«New Born Enemies» () — студийный альбом немецкой группы Terminal Choice, вышедший в 2006 году.

Об альбоме 
New Born Enemies отличается явным акцентом на танцевально-тяжёлые ритмы, по сравнению с предыдущими работами, первые из которых были выдержаны в стиле индастриал. В целом, жанр альбома можно обозначить как типичный EBM.

Список композиций

Стандартное издание 
Номер в каталоге лейбла: OUT 235, EAN: 693723203621 (Германия)
 «Introduction» («Интродукция») — 0:35	
 «Golden Day» («Золотой день») — 3:52	
 «Don't Go» («Не уходи») — 3:31	
 «Call Me» («Назови меня») — 4:09	
 «Little Seventeen» («Семнадцатилетняя крошка») — 3:34	
 «Enemy One» («Враг первый») — 0:50	
 «Nothing» («Ничто») — 6:21	
 «Like This» («Как этот») — 3:56	
 «Devil Daddy» («Папа дьявола») — 4:11	
 «God Bless U» («Бог благословляет тебя») — 0:31	
 «Crack Up» («Восхвалите») — 4:15	
 «The Sickness» («Болезнь») — 4:29	
 «Enemy Two» («Враг второй») — 1:28	
 «I Want 2 Know» («Я хочу знать») — 3:56	
 «Rockstar» («Рок-звезда») — 3:27	
 «Wrong Buisness» («Неверный бизнес») — 3:04

Лимитированное издание 
Лимитированный диджипак включает также бонусный диск за номером в каталоге OUT 236. EAN издания: 693723021225 (Германия)
 «Call Me (Reconstruction 4.4 Mix) By Lluther» («Позвони мне»)	
 «Like This (Remix - Feat. Limbogott)» («Как этот»)	
 «I Ran» («Я бегу»)	
 «Final Destination (The Fan Song)» («Заключительное предназначение»)

Также на бонусном диске присутствует мультимедийная секция, включающая
«Don't Go (Videoclip)» (Видеоклип)
«Don't Go (Behind The Scenes Videoclip)» (По ту сторону съёмок видеоклипа)
«Inside The Studio» (Видео из студии)
«Exklusive Fotogalerie, Kurzbio Band, Comic Art» (Эксклюзивная фотогалерея, биография группы, дополнительные графические материалы)

Синглы 
Перед выходом альбома «New Born Enemies» 16 июня 2006 года был выпущен макси-сингл «Don't Go», включающий одноимённую песню, а также композиции «It Doesn't Matter» и «Devil Daddy (Bad Mother Remix)».

Над альбомом работали

Состав группы 
 Chris Pohl
 Jens Gärtner
 Gordon Mocznay
 Louis Manke

Создание альбома 
 Thomas Heimann-Trosien – мастеринг, микширование (дорожки: 1, 2, 4, 6, 8—14, 16), дополнительный продюсер
 John Fryer – микширование (дорожки: 3, 5, 7, 15)
 Constance Rudert – дизайн
 Anja Bertram - фото

Авторство композиций 
 Terminal Choice (кроме «Don't Go»)
 Vince Clarke («Don't Go»)

Ссылки 
 Официальный сайт группы Terminal Choice
 Официальная страница группы на MySpace

Альбомы электронной музыки